Dit is de kalender van een gewoon jaar dat begint op zaterdag zoals 2011 en 2022.
(Een gewoon jaar is een jaar met 365 dagen, dat wil zeggen, geen schrikkeljaar)

Het eerste weeknummer is niet ingevuld. Is het voorafgaande jaar een schrikkeljaar, dan eindigt het op week 53, en anders op 52.

De volgende jaren hebben een kalender in een gewoon jaar dat op een zaterdag begint:

Kalender, Gewoon 6